

Personne portant ce nom 
 Xian de Binyang

Astéroïde 
 (9723) Binyang